Die Liste der Länderspiele der Fußballnationalmannschaft der Cookinseln enthält alle Spiele der Fußballnationalmannschaft der Cookinseln der Männer. Spiele, z. B. im Rahmen der Ozeanienmeisterschaft, zur Zeit als die Cookinseln noch nicht der FIFA angehört haben, werden von der FIFA nicht gezählt.

Legende 
Dieser Abschnitt dient als Legende für die nachfolgenden Tabellen.

 A = Auswärtsspiel
 H = Heimspiel
 * = Spiel auf neutralem Platz
 WM = Weltmeisterschaft
 OM = Ozeanienmeisterschaft
 n. V. = nach Verlängerung
 i. E. = im Elfmeterschießen
 rote Hintergrundfarbe = Niederlage der Mannschaft der Cook-Inseln
 grüne Hintergrundfarbe = Sieg der Mannschaft der Cook-Inseln
 gelbe Hintergrundfarbe = Unentschieden

Liste der Länderspiele

1971 bis 1995

1996 bis 2009

Seit 2010

Seit 2020

Statistik

Gegner

Anlässe

Spielorte

Länderspielbilanzen

Weblinks 
 Cook Islands International Matches (Stand: 17. Mai 2004, zuletzt aktualisiert am 29. Oktober 2005)
 FIFA-Statistik der Cook-Inseln
 Länderspielliste bei Elo-Ratings

Cook-Inseln
!